Сезон 2019/2020 — 17-й сезон для «Рубина» в чемпионате России и 62-й год со дня основания футбольного клуба.

17 марта 2020 года было объявлено, что из-за пандемии коронавирусной инфекции общее собрание клубов НП «РФПЛ» приняло решение о приостановке розыгрышей Тинькофф Российской премьер-лиги и Молодёжного первенства до 10 апреля. Позже до 31 мая.
15 мая 2020 года на заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон с 19 июня.

20 июня 2020 года Солтмурад Бакаев забил 1200-й гол «Рубина» в чемпионатах России. Учитываются голы, забитые клубом в Премьер-лиге, а также в первом дивизионе и во втором дивизионе, начиная с 1992 года.

По окончании сезона Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком сезона в Российской Премьер-лиге.

Состав 
Состав «Рубина» по официальному сайту.

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#c1173e"

|-
! colspan="9" bgcolor="#c1173e" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Лето 2019

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 4 200 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 7 900 000

Зима 2019/2020

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 8 200 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 0

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в евро. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе, приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  4 200 000

Зима:  8 200 000

Всего:  12 400 000

Доходы 
Лето:  7 900 000

Зима:  0

Всего:  7 900 000

Прибыль 
Лето:  3 700 000

Зима:  8 200 000

Всего:  4 500 000

Статистика сезона 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}
В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Последнее обновление: 22 июля 2020 года

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры.

«Сухие» матчи
Включает в себя все официальные игры.

Пенальти
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Лето 2019

Зима 2020

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 

Сохранив место в Премьер-лиге в прошлом сезоне, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2019/20 со стадии 1/16 финала.

1/16 финала

Примечания 

2019/2020
Рубин
Рубин